Mirimire es una población venezolana capital del Municipio San Francisco del estado Falcón, se ubica al oriente de la entidad a unos 130 km al sureste de Coro.

Surgió a principios del siglo XIX. En esta zona se fueron agrupando familias de produtores agrícolas procedentes de la Sierra de Avaria, quienes, atraídos por la fertilidad de las tierras  y la abundancias de las aguas, se asentaron en ella. 
A mediados del siglo XIX perteneció al Cantón Costa Arriba, con sede en Tocuyo de la Costa. Más tarde, con la organización del estado en municipios, se crea el municipio San Francisco, del cual Mirimire es hoy capital.

Actualmente este poblado basa su economía en la producción de ganado vacuno, tabaco, maíz y caña de azúcar. Con una población estimada para el año 2000 su población de 9.196 personas.

Localidades del estado Falcón